Matthew Smith, Matt Smith, Matty Smith
 Matthew Smith (1879–1959) – brytyjski malarz
 Matthew Smith (ur. 1966) – brytyjski projektant gier komputerowych
 Matthew Smith – (ur. 1973) – australijski hokeista na trawie, olimpijczyk
 Matt Smith, wł. Matthew Robert Smith (ur. 1982) – brytyjski aktor
 Matt Smith, wł. Matthew Terence Smith – (ur. 1982) – australijski piłkarz
 Matt Smith, wł. Mathieu James Patrick Smith – (ur. 1989) – angielski piłkarz
 Matthew Hudson-Smith (ur. 1994) – brytyjski lekkoatleta
 Matty Smith, wł. Matthew Smith – (ur. 1997) – angielski piłkarz
 Matthew Smith – (ur. 1997) – walijski piłkarz
 Matt Smith, wł. Matthew Gerrard Smith – (ur. 2000) – angielski piłkarz